Termenul „Gessner” se poate referi la:

Adolf Geßner (1864−1903), medic ginecolog german
Adrienne Gessner (1896–1987), actriță austriacă
Albert Gessner (1868–1953), arhitect german
Dieter Gessner (* 1940), jurnalist german
Fritz Gessner (1905–1972), botanist austriac
Hubert Gessner (1871–1943), arhitect austriac
Johannes Gessner (1709–1790), naturalist elvețian
Nicolas Gessner (* 1931), regizor elvețian
Richard Gessner (1894–1989), pictor german
Salomon Gessner (1730–1788), pictor, grafician și poet elvețian

Vezi și 
Gesner